Jean Sarrus (1901-1963), producteur, directeur de salles et dramaturge français ;
Jean Sarrus (né en 1945), acteur et musicien français, membre du groupe Les Charlots.